Верховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область 
 Верховское сельское поселение — входит в Дятьковский район

Вологодская область 
 Верховское сельское поселение — входит в Верховажский район
 Верховское сельское поселение — входит в Тарногский район

Тверская область 
 Верховское сельское поселение — входит в Бельский район